Elfquest est le titre original de la série de comics Le Pays des elfes ;
 Elfquest est un jeu de rôle basé sur la bande dessinée éponyme.